Сегала́с, Сеґалас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 45 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сегалас на сайті французького Національного інституту географії
 Сегалас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сегалас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сегалас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сегалас на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна